B47 ou B-47 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Boeing B-47 Stratojet, un bombardier américain.

Médecine 
 Mycétome, d'après la Classification internationale des maladies.

Routes 
  Bundesstraße 47, une route fédérale allemande reliant Hettenleidelheim à Walldürn ;
  Autoroute B47, ancien nom d’un tronçon de l’autoroute française A72.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres